Praticolella lawae är en snäckart som först beskrevs av J. Lewis 1874.  Praticolella lawae ingår i släktet Praticolella och familjen Polygyridae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
lawae